Rojas kan syfta på:

 Rojas – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Rojas (udde), 
 Rojas, Ensenada – vik

Argentina 

 Partido de Rojas, kommun, Buenos Aires, 
 Rojas, Argentina, ort, Buenos Aires,

Lettland 

 Rojas novads, kommun,

Mexiko 

 Rojas, Mexiko, ort, Guanajuato, Valle de Santiago,

Spanien 

 Rojas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos,